Razi bzw. Rāzī ist der Name folgender Personen:

 ar-Razi (Schachspieler), arabischer Schachmeister im 9. Jahrhundert
 Yahya ibn Mu'adh ar-Razi, persischer Theologe im 9. Jahrhundert
 Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi († 925), persischer Arzt, Naturwissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller, siehe Rhazes
 Fachr ad-Dīn ar-Rāzī (1149–1209), persischer Theologe und Philosoph
 Hashem-e Razi (* 1924, Teheran, Iran), persischer Iranist, Autor und Übersetzer
 Nadschmuddin Daya Razi († 1256), islamischer Mystiker

Razi ist der Name folgender Orte:
 Razi (West-Aserbaidschan), Iran
 Razi (Golestan), Iran